Национальный парк «Башкирия» образован 11 сентября 1986 года на территории Республики Башкортостан. Площадь — 920 км².

География 
Национальный парк расположен на юго-западных склонах Южного Урала, к западу от водораздельного хребта Уралтау, в юго-восточной части Башкортостана, на территории трёх административных районов: Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского. В границах парка находится 15 населённых пунктов, в которых проживает около 3,8 тысячи человек.

Общая площадь парка — 92,0 тыс. га, в том числе 83,2 тыс. га (90,4 % общей площади) предоставлены национальному парку, 8,8 тыс. га земель других собственников, владельцев и пользователей вошли в состав национального парка без изъятия из хозяйственного использования. Лесные земли составляют 79,2 тыс. га (95,0 % территории, предоставленной парку), в том числе покрытая лесом площадь — 76,5 тыс. га (91,8 %). Нелесные земли занимают 4,1 тыс. га (5,0 %), в том числе: пашни, сенокосы и пастбища — 1,2 тыс. га (1,4 %), дороги и просеки — 0,2 тыс. га (0,2 %), воды и болота занимают незначительную площадь — 50 га (менее 0,1 %).

Фауна 
Хищные млекопитающие представлены бурым медведем, волком, лисицей, рысью, барсуком, лесной куницей, горностаем, лаской, лесным хорем, европейской норкой, выдрой; зайцеобразные — зайцами беляком и русаком; крупные и средней величины грызуны — летягой, белкой, бурундуком, ондатрой, водяной полевкой, большим сусликом, садовой соней, серым хомяком, большим тушканчиком; копытные — лосем и косулей.

В национальном парке «Башкирия» выявлено 231 вид птиц. Из этого разнообразия 148 видов зарегистрировано на гнездовании.

В водоемах парка выявлено 32 вида рыб. В реках и в водохранилище обитают щука, обыкновенный таймень, европейский хариус, судак и многие другие виды рыб. В горных реках встречается ручьевая форель.

Флора 
Растительность национального парка «Башкирия» представлена в основном широколиственными и мелколиственно-широколиственными лесами. Кроме этого, небольшими пятнами встречаются сосновые и сосново-берёзовые леса.

Предварительный список видов растений включает 765 сосудистых растений. Выявлено 40 редких и исчезающих видов, включенных в «Красную книгу Республики Башкортостан», 12 из них занесены в Красную книгу России.

Туризм 
Ежегодно территорию парка посещает около 30 тыс. человек. Наиболее привлекательные места: реки Белая и Нугуш, Кутукское урочище, Нугушское водохранилище. В урочище Кутук проложен туристический маршрут для спелеологов. Маршрут состоит из около 36 карстовых пещер, карстовый туннель, мост, различного размера воронки, колодцы, родники. На территории парка находятся три памятника природы: Куперлинский карстовый мост (остатки обвалившейся карстовой пещеры), урочище Сумган-Кутук (спелеологический музей-лаборатория с исчезающими речками) и «Медвежья поляна». Ко всем памятникам природы проложены пешие и конные маршруты.

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Особо охраняемые природные территории России
 Сайт Национального парка «Башкирия»
 http://www.ecotravel.ru/regions/reserves/1/4/90/
 https://web.archive.org/web/20120111120733/http://www.nugush.ru/derevnya_v_gorah Агротур в деревню Иргизлы — организован нац. парком Башкирия
 

Национальные парки России
Охраняемые природные территории Башкортостана